Governatorato di Stavropol' – governatorato dell'Impero russo
 Territorio di Stavropol' – kraj della Russia
 Stavropol'skij rajon – rajon dell'Oblast' di Samara, in Russia